Вужеві (Natricidae) — родина змій з родини Полозових (Colubridae).
 Вуж (Natrix) — рід неотруйних змій родини вужевих (Colubridae).
 Вуж бронзовий (Dendrelaphis) — рід змій з родини Вужеві.
 Вуж бронзовий двосмугий (Dendrelaphis bifrenalis) — неотруйна змія з роду Вуж бронзовий родини Вужеві.
 Вуж бронзовий звичайний (Dendrelaphis tristis) — неотруйна змія з роду Вуж бронзовий родини Вужеві.
 Вуж бронзовий Копштейна (Dendrelaphis kopsteini) — неотруйна змія з роду бронзових вужів родини Вужеві.
 Вуж бронзовий лінійнохвостий (Dendrelaphis caudolineatus) — змія з роду бронзових вужів родини Вужеві.
 Вуж бронзовий Олівера (Dendrelaphis oliveri) — неотруйна змія з роду Вуж бронзовий родини Вужеві.
 Вуж бронзовий пофарбований (Dendrelaphis pictus) — неотруйна змія з роду бронзових вужів родини Вужеві.
 Вуж бронзовий синьо-зелений (Dendrelaphis cyanochloris) — неотруйна змія з роду бронзових вужів родини Вужеві.
 Вуж бронзовий смугастий (Dendrelaphis striatus) — неотруйна змія з роду бронзових вужів родини Вужеві.
 Вуж бронзовий смугастохвостий (Dendrelaphis caudolineolatus) — неотруйна змія з роду Вуж бронзовий родини Вужеві.
 Вуж водяний (Natrix tessellata) — неотруйна змія роду вужів.
 Вуж гадюковий (Natrix maura) — неотруйна змія з роду Вуж родини Вужеві.
 Вуж звичайний (Natrix natrix) — найпоширеніший в Україні вид вужів, неотруйних змій родини вужевих.
 Вуж колхидський (Natrix megalocephala) — змія з роду Вужів родини Вужевих.
 Вуж пласконосий (Heterodon platirhinos) — отруйна змія з роду Свиноносі змії родини Вужеві.
 Вуж свиноносий (Heterodon nasicus) — неотруйна змія з роду свиноносих змій родини Вужеві.
 Вуж свиноносий південний (Heterodon simus) — отруйна змія з роду Свиноносі змії родини Вужеві.
 Вуж-рибалка, або Ксенохрофіс (Xenochrophis) — рід змій з родини Полозові (Colubridae).
 Вуж-рибалка водяний (Xenochrophis piscator) — неотруйна змія з роду Вуж-рибалка родини Вужеві.
 Вуж-рибалка ланкійський (Xenochrophis asperrimus) — неотруйна змія з роду Вуж-рибалка родини Вужеві.
 Вуж-рибалка смугастий (Xenochrophis vittatus) — отруйна змія з роду Вуж-рибалка родини Вужеві.
 Вуж-рибалка червоноплямистий (Xenochrophis trianguligerus) — неотруйна змія з роду Вуж-рибалка родини Вужеві.
 Вуж-циклоп (Nerodia cyclopion) — неотруйна змія з роду Неродія родини Вужеві.
 Водяні вужі (Hydrodynastes) — рід отруйних змій з родини Вужеві.
 Водяний вуж бразильський (Hydrodynastes gigas) — отруйна змія з роду Водяні вужі родини Вужеві.
 Африканський чагарниковий вуж Батерсбі (Philothamnus battersbyi) — неотруйна змія з роду Африканські чагарникові вужі родини Вужеві.
 Африканський чагарниковий вуж великоокий (Philothamnus macrops) — неотруйна змія з роду Африканські чагарникові вужі родини Вужеві.
 Африканский чагарниковий вуж зелений (Philothamnus semivariegatus) — неотруйна змія з роду Африканські чагарникові вужі родини Вужеві.
 Африканський чагарниковий вуж поцяткований (Philothamnus punctatus) — неотруйна змія з роду Африканські чагарникові вужі родини Вужеві.
 Африканський чагарниковий вуж стрункий (Philothamnus heterolepidotus) — инеотруйна змія з роду Африканські чагарникові вужі родини Вужеві.
 Африканські болотні вужі (Natriciteres) — рід неотруйних змій з родини Вужеві.
 Африканські чагарникові вужі (Philothamnus) — рід неотруйних змій з родини Вужеві.
 Болотний вуж оливковий (Natriciteres olivacea) — неотруйна змія з роду Африканські болотні вужі родини Вужеві.
 Глянцевий вуж стрункий (Arizona elegans) — неотруйна змія, єдиний представник роду Глянцевий вуж родини Вужеві.
 Довгозубий вуж або Рабдофіс (Rhabdophis) — рід змій з підродини Вужевих родини Полозові (Colubridae).
 Довгозубий вуж в'єтнамський (Rhabdophis subminiatus) — отруйна змія з роду Довгозубі вужі родини Вужеві.
 Довгозубий вуж плямистий (Rhabdophis chrysargoides) — неотруйна змія з роду Довгозубі вужі родини Вужеві.
 Довгоносий вуж Ле-Конта (Rhinocheilus lecontei) — єдиний представник роду неотруйних змій Довгоносий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж (Aspidura) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж Бойє (Aspidura brachyorrhos) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж Гюнтера (Aspidura guentheri) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж Дераніягали (Aspidura deraniyagalae) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж Друмонд-Гая (Aspidura drummondhayi) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж звичайний (Aspidura trachyprocta) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Жорсткобокий вуж Копа (Aspidura copei) — неотруйна змія з роду Жорсткобокий вуж родини Вужеві.
 Задньокілеватий вуж (Opisthotropis) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Задньокілеватий вуж Андерсона (Opisthotropis andersonii) — неотруйна змія з роду Задньокілеватий вуж родини Вужеві.
 Задньокілеватий вуж Хайнанський (Opisthotropis balteata) — неотруйна змія з роду Задньокілеватий вуж родини Вужеві.
 Китайський вуж (Achalinus) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Китайський вуж рудий (Achalinus rufescens) — неотруйна змія з роду Китайський вуж родини Вужеві.
 Кілеватий вуж (Atretium) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Кілеватий вуж оливковий (Atretium schistosum) — неотруйна змія з роду Кілеватий вуж родини Вужеві.
 Кілечеревний вуж (Macropisthodon) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Кілечеревний вуж зелений (Macropisthodon plumbicolor) — неотруйна змія з роду Кілечеревний вуж родини Вужеві.
 Котячеокий вуж (Leptodeira) — рід отруйних змій родини Вужеві.
 Котячеокий вуж північний (Leptodeira septentrionalis) — найбільша отруйна змія з роду Котячеокий вуж родини Вужеві.
 Латконосий вуж (Salvadora) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Латконосий вуж західний (Salvadora hexalepis) — неотруйна змія з роду Латконосий вуж родини Вужеві.
 Ліроподібний вуж (Trimorphodon) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Ліроподібний вуж прибережний (Trimorphodon biscutatus) — неотруйна змія з роду Ліроподібний вуж родини Вужеві.
 Лісовий вуж Буленджера (Amphiesma boulengeri) — неотруйна змія з роду Лісові вужі родини Вужеві.
 Лісовий вуж тонкінський (Amphiesma atemporale) — неотруйна змія з роду Лісові вужі родини Вужеві.
 Лопатоголовий вуж (Prosymna) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Мадагаскарський вуж (Madagascarophis) — рід неотруйних змій з родини Вужеві.
 Мадагаскарський деревний вуж (Langaha) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Нічний вуж (Hypsiglena) — рід отруйних змій родини Вужеві.
 Нічний вуж комірцевий (Hypsiglena torquata) — отруйна змія з роду Нічний вуж родини Вужеві.
 Собакоголовий вуж (Cerberus) — рід отруйних змій родини Вужеві.
 Собакоголовий вуж звичайний (Cerberus rynchops) — вид отруйних змій родини Вужевих.
 Тигровий вуж (Rhabdophis tigrinus) — змія з роду довгозубих вужів родини Вужеві.
 Трав'яний вуж гладкий (Opheodrys vernalis) — неотруйна змія з роду Трав'яні вужі родини Вужеві.
 Трав'яний вуж кілеватий (Opheodrys aestivus) — неотруйна змія з роду Трав'яні вужі з родини Вужеві.
 Трав'яні вужі (Opheodrys) — рід неотруйних змій з родини Вужеві.
 Тропічний вуж (Mastigodryas) — рід неотруйних змій родини Вужеві.
 Тропічний вуж річковий (Mastigodryas bifossatus) — неотруйна змія з роду Тропічний вуж родини Вужеві.
 Цвітастий вуж цейлонський (Balanophis ceylonensis) — єдиний представник роду отруйних змій Цвітастий вуж родини Вужеві.
 Червоний вуж (Cemophora coccinea) — єдиний представник роду неотруйних змій Червоний вуж родини Вужеві.
 Японський вуж або Амфізма японська (; , ) — змія з роду Амфізма родини Полозові (Colubridae).

Див. також 
 Уж